Filbert ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Filbert (Pennsylvania)
 Filbert (South Carolina)
 Filbert (West Virginia)

Filbert ist der Name folgender Personen:
 Alfred Filbert (1905–1990), deutscher SS-Obersturmbannführer
 Otto Filbert (1904–1945), Bruder von Alfred Filbert, deutscher Ingenieur und KZ-Häftling

Siehe auch:
 Philberth